Torzo naděje, též: Torso naděje, může znamenat:
 cenu Torzo naděje, jednu z cen udělovaných NFAN, Nadačním fondem angažovaných nestraníků
 dílo Torzo naděje, sochaře Jiřího Korce
 sbírku Torso naděje/Torzo naděje (1938), básníka Františka Halase